Gruzínské příjmení Metreveli má více nositelů:

 Alexandr Metreveli (* 1944), gruzínský tenista
 Sergej Metreveli (1906–1991), Spravedlivý mezi národy
 Slava Metreveli (1936–1998), gruzínský fotbalista, sovětský reprezentant

Externí odkazy 
 

Gruzínská příjmení